La Salamandre d'or (The Golden Salamander), roman britannique de Victor Canning paru en 1949 ;
 La Salamandre d'or (The Golden Salamander), film britannique de Ronald Neame sorti en 1950, adapté du roman ;
 La Salamandre d'or (Il paladino della corte di Francia), film franco-italien de Maurice Régamey sorti en 1962.

Voir aussi